

Населені пункти та їхні частини
 Анджеювка — село в гміні Мірче Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Анджеювка — село в гміні Білґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Андріївка (Анджеювка) — село в гміні Мушина Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Анджеювка — село в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Анджеювка — частина села Ґронувек в гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Анджеювка — частина села Лукувець в гміні Парисув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки